Olaszország
Cerreto d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Cerreto Castello, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
Cerreto d’Esi, település Olaszországban, Marche régióban, Ancona megyében
Cerreto Grue, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Cerreto Guidi, település Olaszországban, Toszkána régióban, Firenze megyében
Cerretto Langhe, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Cerreto Laziale, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Cerreto Sannita, község Olaszországban, Campania régióban, Benevento megyében
Cerreto di Spoleto, település Olaszországban, Umbria régióban, Perugia megyében